День поминовения ():

 День поминовения — день подписания Компьенского перемирия в Первой мировой войне, национальный праздник в большинстве стран бывшей Антанты, может называться «День перемирия», «День памяти», или «День ветеранов».
 День поминовения — национальный день памяти США.
 День поминовения — название детективного романа Агаты Кристи «Сверкающий цианид» (Sparkling Cyanide), под которым он был впервые опубликован в США в 1945 году.
 День поминовения — роман нидерландского писателя Сейса Нотебоома.
 День поминовения жертв землетрясения 1948 года — день памяти в Туркменистане, отмечающийся ежегодно 6 октября.